Ceciliensi – abitanti di Santa Cecília (Paraíba)
Ceciliensi – abitanti di Santa Cecília (Santa Catarina)
Ceciliensi – abitanti di Santa Cecília do Sul